

Sigle
 Fédération internationale du lait – Federazione internazionale del latte
 Federazione Internazionale Slittino (Fédération internationale de luge de course)
 Federazione Italiana del Lavoro – precedente denominazione dell'Unione Italiana del Lavoro, confederazione sindacale italiana
 Felicità interna lorda

Codici 
 FIL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fillmore, Utah, (Stati Uniti)
 fil – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua filippina

Altro
Fil – abbreviazione per indicare la Lettera ai Filippesi
Fil – diminutivo di Filottete, personaggio di Hercules